Félix Abraham Hernández García – giocatore di baseball venezuelano naturalizzato statunitense
 Héctor Hernández García – allenatore di calcio e calciatore messicano
 Joaquín Hernández García – ex calciatore messicano
 Juan Hernández García – calciatore spagnolo
 Manuel Hernández García – pilota motociclistico spagnolo